Cette page liste les représentants du canton de Saint-Gall au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.

Abréviations des partis 

Autres tendances et mouvements politiques :
 GD : Gauche démocratique 
 DE : Droite évangélique
 GL : Gauche libérale
 CC : Conservatisme catholique
 CL : Centre libéral

Liste

Notes

Sources 

 

Saint-Gall
Conseillers nationaux